Cratipo puede referirse a:
 Cratipo de Atenas, historiador del siglo IV a. C.
 Cratipo de Pérgamo, filósofo del siglo I a. C.